Зумпанго има више значења:

 Зумпанго (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зумпанго (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Зумпанго (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Зумпанго (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Зумпанго, Колонија Идалго (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику